Atlantis (en grec ancien , « fille d'Atlas ») désigne, dans la mythologie grecque, les filles du Titan Atlas. C'est aussi le nom employé par Platon lorsqu'il évoque l'île passée dans la postérité sous le nom francisé d'Atlantide.

Ce nom peut aussi désigner :

Littérature 
 Atlantis, un roman de David Gibbins publié en 2005.
 Atlantis, une association créée en  par Paul Le Cour. Parfois accusée de dérive sectaire, elle publie la revue Atlantis entre 1927 et 2013.

Cinéma 
 Atlantis, un film muet d'August Blom, réalisé en 1913;
 Atlantis, un film de Ewald-André Dupont et Jean Kemm, réalisé en 1930;
 Atlantis, un film documentaire franco-italien de Luc Besson, sorti en 1991 ;
 Atlantide, l'empire perdu ou Atlantis, l'empire perdu au Québec (), un film des Studios Disney sorti en 2001 ;
Atlantis, un film ukrainien de Valentyn Vassianovytch, sorti en 2019

Télévision 
 Stargate Atlantis est une série télévisée américano-canadienne de science-fiction, dérivée de la série Stargate SG-1.
 Atlantis est une série télévisée britannique sortie en 2013.

Musique 
 Atlantis, album jazz de Sun Ra, sorti en 1969.
 Atlantis, premier album du groupe de musique Lunatica, sorti en 2001.
 Atlantis, album et chanson-titre de Shinee, sorti en 2021.
 Atlantis, morceau instrumental composé par  et engistré par The Shadows en 1963 (45T Columbia ESDF 1480).
 Atlantis, chanson de Donovan, sortie en 1968.
 Atlantis, chanson de Bigflo et Oli, sortie sur l'album La cour des grands en 2014.
Atlantis, chanson de , sortie sur l'album Tell Me It's Real en 2016.
 Dark of the Atlantis, chanson du groupe de métal Rhapsody, sortie sur l'album Ascending to Infinity en 2012.
 L'Empereur d'Atlantis, un opéra de Viktor Ullmann, écrit en 1943 et créé en 1975.

Jeux vidéo 
 Atlantis est un jeu vidéo développé par Imagic et sorti en 1982 sur Atari 2600.
 Atlantis est un des premiers jeux d'aventure graphique français sur Oric, Amstrad CPC, MO5 et ZX Spectrum édité par Cobrasoft en 1985 ;
 Atlantis est le nom donné à l'ensemble des cinq jeux de la série développés par Cryo Interactive puis Atlantis Interactive Entertainment entre 1997 et 2007.
 Atlantis : Secrets d'un monde oublié est le premier jeu de la série de jeux vidéo Atlantis développé par Cryo Interactive ;

Personnes 
 Atlantis (Alfonso Vega Lopez), catcheur mexicain né en 1952.

Lieux réels 
 Atlantis, une ville située en Floride.
 Atlantis le Centre, à Saint-Herblain dans la banlieue de Nantes, une zone commerciale.
 Le Défi d'Atlantis (Race for Atlantis en anglais), un film Imax 3D dynamique américain réalisé par Arish Fyzee en 1998, avec Michael Jeter. Le film donna son nom à l'attraction d'un pavillon du parc du Futuroscope de 2000 à 2009.
 Atlantis, un faubourg de la province du Cap-Occidental, rattaché à la métropole du Cap en Afrique du Sud.
 Hôtel Atlantis Akbou, Béjaia Algérie. Hôtel 4 étoiles :
 Atlantis, the Palm, hôtel restaurant situé à Dubaï, aux Émirats arabes unis ;
 Atlantis Paradise Island, club de vacances situé sur l'île de Paradise Island, aux Bahamas.

Lieux fictifs 
 Atlantis est un lieu de la série télévisée Stargate Atlantis.
 Dans le monde des bandes-dessinées Marvel, Atlantis est la cité sous-marine du peuple atlante gouvernée par Namor.
 Atlantis, une civilisation aquatique fictive présente dans les comics américains publiés par DC Comics.
 Atlantis est le nom de l'île mythique des mages dans le jeu de rôle Mage : L'Éveil
 Dans le film L'Espion qui m'aimait de la série des James Bond, l'Atlantis est la demeure du milliardaire mégalomane Karl Stromberg.
 Également dans le jeu vidéo de James Bond 007 Nightfire, Atlantis apparaît dans le multijoueur de ce dernier.
 Atlantis est un lieu dans l'ouvrage La Grève de la romancière et philosophe Ayn Rand.
 Atlantis est une cité mythique, elle sert de cadre à la série Atlantis.

Navires

Entreprise 
 Atlantis est un fabricant de yachts.

Navires américains 
 , de l'U.S. Navy
 
 RV Atlantis (AGOR-25)
 Navire civil : RV Atlantis

Navires à moteurs 
 L'Atlantis (1937) est un navire de guerre allemand, camouflé en navire de commerce pendant la Seconde Guerre mondiale.
 L’Atlantis (1913) a été un paquebot de croisière britannique précédemment appelé SS Andes.

Voiliers 
 L’Atlantis (1906) est un trois-mâts barquentine des Pays-Bas.
 L’Atlantis (1913) est un deux-mâts des Pays-Bas.

Vaisseaux

Réel 
 Atlantis est une navette spatiale américaine.

Fiction 
 Atlantis est le nom du vaisseau d'Albator dans la version française des dessins animés japonais Albator, le corsaire de l'espace et Albator 84. (Dans la version originale il s'appelle en fait Arcadia).
 Atlantis est une cité-vaisseau fictive où se déroule la trame principale de la série Stargate Atlantis.

Informatique 
  est un logiciel propriétaire de traitement de texte développé par la société Rising Sun Solutions
 Atlantis est une librairie, sous licence LGPL-3.0, de composants pour Lazarus

Astronomie 
(1198) Atlantis est un astéroïde.

Références 



Homonymie de bateaux
Homonymie de titre